Ohlmer ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Ohlmer (* 1960), deutsche Künstlerin
 Ernst Ohlmer (1847–1927), deutscher Seezolldirektor
 Waldemar Ohlmer (1881–1971), deutscher Politiker (FDP), MdL Braunschweig